Striebel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard C. Striebel (* 1953), Berliner Konzept- und Installationstkünstler
 Constantin Striebel (* 1993), deutscher Handballspieler
 Franz Xaver Striebel (1821–1871), deutscher Genre- und Historienmaler
 Hans-Rudolf Striebel (* 1930), Schweizer Physiker und Politiker (FDP)
 Joe Striebel (* 1973), deutscher Gitarrenbauer
 Martin Striebel, (1929–2008), deutscher Kirchenmusiker, Kirchenlieddichter, Chorleiter und Pfarrer